Giogo Alto kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Giogo Alto (bergstopp i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Österrike 

 Hochjoch (bergspass), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar